Cinq bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sceptre, en référence au sceptre, l'un des symboles de l'autorité royale :
 le , lancé en 1781, est un vaisseau de ligne de troisième rang de 64 canons. Il est perdu corps et biens le  au large du cap de Bonne-Espérance ;
 le , lancé en 1802, est un vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons. IL est retiré du service en 1815 puis démantelé en 1821.
 le , lancé en 1917, est un destroyer de la . Il combat pendant la Première Guerre mondiale et est vendu pour la ferraille en 1926.
 le , lancé en 1943, est un sous-marin de la . Il sert pendant la Seconde Guerre mondiale et est vendu pour la ferraille en .
 le , lancé en 1976, est un sous-marin nucléaire d'attaque de la .

Voir aussi 
 Sceptre

Sceptre